est le titre de deux téléfilms :

 , téléfilm américain réalisé par Stuart Rosenberg diffusé en 1959 dans le cadre de la série télévisée Alfred Hitchcock présente ;
 , téléfilm américain réalisé par Mario DiLeo et diffusé en 1986 dans le cadre de la série  Alfred Hitchcock présente.
 Road Hog, chanson du auteur-compositeur américain John D. Loudermilk. La chanson est connue en français comme Bip bip de Joe Dassin.

Homonymie de titre